Ха́йтам Алееса́ми (; 31 июля 1991, Волда, Норвегия) — норвежский футболист марокканского происхождения, защитник кипрского клуба «Аполлон» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Шейд». В 2010 году дебютировал за основную команду во втором дивизионе, а через год был удостоен звания «Лучшего молодого игрока года во второй лиге». Летом 2012 года перешёл в «Фредрикстад». 5 августа в матче против «Тромсё» дебютировал в чемпионате Норвегии. В первом же сезоне клуб вылетел из элиты. 8 апреля 2013 года в поединке против «Хёдда» Алеесами дебютировал в первом дивизионе Норвегии. В этом же матче забил свой первый гол за «Фредрикстад».

В начале 2015 года Алеесами перешёл в шведский «Гётеборг». 5 апреля в матче против «Отвидаберга» дебютировал в чемпионате Швеции. 16 августа в поединке против «Хеккена» забил свой первый гол за «Гётеборг». В том же году он помог клубу выиграть Кубок Швеции.

Летом 2016 года Алеесами перешёл в итальянский «Палермо». 21 августа в матче против «Сассуоло» дебютировал в чемпионате Италии.

17 октября подписал контракт с «Ростовом» до конца сезона с возможностью продления.

Карьера в сборной 
19 октября 2015 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Мальты Алеесами дебютировал за сборную Норвегии.

Достижения 
Клубные

 «Гётеборг»
 Обладатель Кубка Швеции — 2014/2015

«Аполлон» (Лимасол)
 Победитель чемпионата Кипра — 2021/2022

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Фредрикстад»
Игроки ФК «Шейд»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол